Сатышево — название населённых пунктов в России:

 Сатышево — село в Сабинском районе Татарстана.
 Сатышево — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.